De Arethuseae vormen een tribus (geslachtengroep) van de Epidendroideae, een onderfamilie van de orchideeënfamilie (Orchidaceae).

De Arethuseae zijn overwegend terrestrische, tropische orchideeën (aardorchideeën).

Taxonomie
De taxonomie van deze groep is steeds zeer omstreden geweest. De tribus is voor het eerst beschreven door de Engelse botanicus John Lindley in 1840. Dressler beschreef in 1993 zes subtribi en dertig geslachten. Op basis van recent onderzoek op het rbcL-gen van verschillende Arethusae-soorten is echter gebleken dat deze groep niet monofyletisch is, en werd een nieuwe classificatie voorgesteld. Zo zijn er reeds een aantal geslachten die traditioneel bij de Arethuseae worden gerekend, maar die nu bij de Collabieae of de Epidendrae worden geplaatst.

Classificatie sensu Dressler (1993)
De tribus is op zijn beurt onderverdeeld in twee grote subtribi, de Arethusinae en de Blettiinae, en twee kleinere.

Subtribus: Arethusinae
Geslachten: 
Arethusa  - Elearethusa  - Elecalthusa  - Eleorchis  - Elepogon
Subtribus: Arundinae
Geslachten: 
Arundina  - Dilochia
Subtribus: Bletiinae
Alliantie: Calopogon
Geslacht:
Calopogon
Alliantie: Calanthe
Geslachten:
Acanthephippium  - Bletia  - Bletilla  - Calanthe  - Phaius  - Spathoglottis
Alliantie: Coelia
Geslacht:
Coelia
Alliantie: Chysis
Geslacht:
Chysis
Alliantie: Plocoglottis
Geslacht:
Plocoglottis
Alliantie: Tainia
Geslacht:
Tainia
Alliantie: Niet toegewezen
Geslachten:
Ancistrochilus  - Anthogonium  - Cephalantheropsis  - Eriodes  - Hancockia  - Hexalectris  - Ipsea  - Mischobulbum  - Nephelaphyllum  - Pachystoma
Subtribus: Niet toegewezen
Geslacht:
Neogyna

Classificatie sensu van den Berg et al. (2005)
De classificatie op basis van recent DNA-onderzoek door van den Berg et al. in 2005 geeft nog slechts twee subtribi en 26 geslachten waarvan de stamboom er als volgt zou kunnen uitzien:

Subtribus Arethusinae
Geslachten:
Anthogonium  - Arethusa  - Arundina  - Calopogon  - Eleorchis
Subtribus Coelogyninae
Geslachten:
Aglossorhyncha  - Bletilla  - Bracisepalum  - Bulleya  - Chelonistele  - Coelogyne  - Dendrochilum  - Dickasonia  - Dilochia  - Entomophobia  - Geesinkorchis  - Glomera  - Gynoglottis  - Ischnogyne  - Nabaluia  - Neogyna  - Otochilus  - Panisea  - Pholidota  - Pleione  - Thunia